Мацусі́ма (, , «Сосонові острови»)
Мацусіма
Мацусіма (Міяґі)
Хіґасі-Мацусіма